Следи списак најпознатијих водопада разврстаних по континентима и њиховој висини:

Евроазија

Африка